Личный чемпионат мира по спидвею среди юниоров - ежегодный турнир, проводимый Международной мотоциклетной Федерацией (FIM), начиная с 1977 года. Состоит из финала и отборочных соревнований, проходящих в странах-участницах FIM.

Возрастное ограничение 
Минимальный возраст для участия в турнире - 16 лет, максимальный – 21 лет (спортсмен имеет право участвовать в турнире до конца года, в котором ему исполнилось 21 лет)

История турнира 
Предшественником нынешнего формата турнира было проводимое в 1977 и 1978 FIM первенство Европы по спидвею среди гонщиков до 21 года. В 1979 было принято решение допускать в него гонщиков из остальных стран мира, сохранив, однако, за первенством название Чемпионата Европы.

В 1988 данный турнир был переименован, следуя здравому смыслу, в Личный чемпионат мира по спидвею среди юниоров (также до 21 года), а через десять лет в 1998 основан Личный чемпионат Европы по спидвею среди юниоров под контролем Европейского Мотоциклетного Союза (UEM) для гонщиков до 19 лет.

В 2010 впервые в истории чемпионат проводился в 3 этапа по системе Гран-При, по аналогии с "взрослым" Чемпионатом мира. в 2011 году этап состоял из 4 гонок, а в 2012 – из 7, в т.ч. 2 из них впервые за пределами Европы - в Аргентине. В 2013 году было решено вернуться к формату из 3 этапов.

Победители

Чемпионат Европы (1977—1987)

Чемпионат мира (c 1988 года)

Медальный зачёт

Статистика 
На сегодняшний день наиболее титулованными участниками турнира являются россиянин Эмиль Сайфутдинов, австралиец Дарси Уорд и поляк Максим Драбик, сумевшие стать 2-кратными чемпионами мира среди юниоров. 

Четырем спортсменам удавалось завоёвывать титулы чемпиона мира (либо Европы до 1988) и в юниорском, и во взрослом зачётах: австралийцу Джейсону Крампу (1995 - среди юниоров, 2004, 2006, 2009 - среди взрослых), британцу Гэри Хэвлоку (1987 и 1992), шведу Перу Йонссону (1985 и 1990), поляку Бартошу Змарзлику (2015 и 2019, 2020, 2022).

Соревнования по спидвею
Чемпионаты мира среди юниоров